O Reading Football Club é um clube de futebol da Inglaterra, com sede na cidade de Reading. O Reading foi formado em 25 de dezembro de 1871, após uma reunião pública no Bridge Street Rooms organizada por Joseph Edward Sydenham, que viria a ser o secretário do clube.

Os Royals acabaram terminando a Premier League de 2007–08 na 18ª posição, o que acabou provocando o rebaixamento da equipe à EFL Championship (segunda divisão).

Após quatro temporadas afastado da principal competição do futebol inglês, o Reading assegurou a sua volta à Premier League no dia 17 de abril de 2012, ao derrotar o Nottingham Forest por 1 a 0, no Madejski Stadium. Além disso, conquistou o título da Segunda Divisão Inglesa.

Títulos 
 Copa de Membros Ingleses: 1
(1987-88)
 Campeonato Inglês - 2ª Divisão: 2
(2005-06, 2011-12)
 Campeonato Inglês - 3ª Divisão: 2
(1985-86, 1993-94)
 Campeonato Inglês - 4ª Divisão : 1
(1978-79)

Ver também 
 Campeonato Inglês
 Copa da Inglaterra
 Lista de clubes de futebol da Inglaterra

Ligações externas 

Clubes de futebol fundados em 1871
 
Fundações na Inglaterra em 1871